Hartheim puede referirse a las siguientes acepciones:

 Castillo de Hartheim: en Alkoven (Estado de Alta Austria, Austria).
 Hartheim am Rhein: en Alemania 
 Varias localidades llamadas Hartheim en Alemania.